

Schönwald, oggi Krásný Les – comune nella regione di Karlovy Vary
 Schönwald, oggi Krásný Les – comune nella regione di Liberec
 Schönwald, oggi Lesná – comune nella regione di Plzeň
 Schönwald, oggi Šumná – comune in Moravia Meridionale
 Schönwald, oggi Šumvald – comune nella regione di Olomouc

Schönwald – città della Baviera
 Schönwald – comune del Brandeburgo
 Schönwald im Schwarzwald – comune del Baden-Württemberg

Schönwald, oggi Kľušov – comune della regione di Prešov

Pagine correlate
 Schönwalde